Aleksandr Bessmertnykh peut faire référence à : 
 Aleksandr Bessmertnykh, fondeur russe
 , ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique